Князь Михаи́л Дми́триевич Горчако́в (1793 — 1861) — русский военачальник, генерал от артиллерии (1844), генерал-адъютант, командующий войсками в Крыму на исходе Крымской войны, с 1856 года — наместник Царства Польского. Младший брат генерала Петра Горчакова, дед премьер-министра П. А. Столыпина.

Биография 

Родился в семье писателя Дмитрия Петровича Горчакова (из княжеского рода Горчаковых) и его жены Натальи Фёдоровны, урождённой Боборыкиной.

В 1807 году поступил юнкером в гвардейскую артиллерию, с которой (после кратковременной командировки на Кавказ в 1809 году) участвовал в кампаниях 1812, 1813 и 1814 годов. В Отечественную войну 1812 года участвовал в сражении при Бородино; награждён орденом Святого Владимира 4-й степени (1812). Во время Заграничных походов 1813—1814 годов участвовал в сражениях при Люцене, Бауцене, Дрездене, в битве народов при Лейпциге.

Согласно мемуарам С. П. Трубецкого, М. Д. Горчаков являлся членом тайного общества декабристов (вероятнее всего, Союза благоденствия). К следствию привлечён не был и наказания не понёс.

В 1820 году назначен начальником штаба 3-го пехотного корпуса, с войсками которого участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 годов. При переправе через Дунай у Сатунова он в числе первых вступил на неприятельский берег и был награждён орденом Св. Георгия 3-й степени.

Перед самою польскою войною 1831 года был назначен начальником штаба 1-го пехотного корпуса, и в этой должности состоял до сражения при Вавре; после раненного в этом бою генерал-адъютанта Сухозанета вступил в исправление должности начальника артиллерии армии, действовавшей в Польше, и участвовал в сражении при Грохове, сражении под Остроленкой и в штурме Варшавы.

Во время венгерской войны в качестве начальника штаба действующей армии участвовал в бою под Вайценом и распоряжался переправою войск через реку Тису, при Тисафюреде.

В 1854 году, при начале Восточной войны, начальству Горчакова вверены были войска 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов, действовавших на Дунае и прибрежье Чёрного моря до Южного Буга, хотя главное распоряжение этими силами, равно как войсками, находившимися в Польше и западных губерниях, было предоставлено генерал-фельдмаршалу Паскевичу. Кампания на Дунае вообще шла неудачно, и войска Горчакова уже в исходе августа 1854 года были выведены из Валахии и Молдавии. По возвращении их в пределы империи Горчаков был назначен главнокомандующим Южной армией, расположенной на северо-западном прибрежье Чёрного моря и на реке Прут.

Когда последовала высадка союзников в Крыму, Горчаков по собственному почину, предупреждая высочайшие повеления, всячески старался содействовать удовлетворению материальных нужд крымской армии. Наконец начальство над этой армией пришлось принять самому Горчакову, и в самое тяжелое время; он руководил обороной Севастополя с февраля по август 1855 года.

В мае 1855 года после одного из отбитых штурмов, вожди неприятельской армии прислали парламентёра к князю М. Д. Горчакову просить его портрет. Тот отвечал, что у него в Севастополе нет фотографа. На другой день неприятель прислал с парламентёром фотографа, и кн. Горчаков дозволил снять с себя портрет. Портрет этот был послан князем в подарок своим противникам, которые одарили его большой фотографией — своим портретом.

В конце 1855 года он заменён был в Крыму генерал-адъютантом Лидерсом, а в январе 1856 года, по смерти фельдмаршала князя Паскевича, назначен наместником Царства Польского и главнокомандующим вновь образованной 1-й армии. В этой должности он оставался до самой смерти.

Тело его, согласно завещанию, предано земле в городе Севастополе. Над его могилой на Братском кладбище по проекту архитектора А. А. Авдеева воздвигнута часовня  с надписью:

Мнения и оценки 
Князь Горчаков долгое время пользовался репутацией человека беззаветно храброго и рыцарски честного и благородного. Во время и после Крымской войны его справедливо упрекали в отсутствии самостоятельности и в нерешительности, которые вредно отзывались на военных действиях; но трудно сказать, были ли то врождённые черты его характера или же они явились и развились вследствие почти 22-летнего пребывания начальником штаба у графа Паскевича, который держал себя с подчинёнными деспотически, не терпел возражений и, обладая огромною властью, оберегал её весьма ревниво, причём мягкостью в обращении не отличался. Правда, и сам Горчаков любил жаловаться на безынициативность подчинённых.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1812)
 Перстень с вензелем императора Александра I (1820)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (1828)
 Золотая шпага «За храбрость» с алмазами (1828)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1830)
 Орден Святого Александра Невского (1831)
 Польский знак отличия «За военное достоинство» 2-й степени (1832)
 Орден Святого Владимира 1-й степени с мечами над звездой (1838)
 Табакерка с портретом императора Николая I, украшенная бриллиантами (1839 и 1848)
 Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (1842)
 Орден Белого орла (1849)
 Орден Святого Андрея Первозванного (15.08.1849)
 Алмазные знаки к Ордену Святого Андрея Первозванного (06.12.1852)
 Портрет императора Николая I, украшенный алмазами, для ношения в петлице (1854)
 Мечи к Ордену Святого Андрея Первозванного (05.08.1855)
 Знак отличия «За XL лет беспорочной службы» (1855)
 Портрет императора Александра II, украшенный алмазами, для ношения в петлице на Андреевской ленте (1856)

Иностранные:
 Орден «Pour le Mérite» (Пруссия, 1813)
 Австрийский орден Леопольда, большой крест (Австрия, 1831)
 Орден Красного орла 1-го класса (Пруссия, 1833)
 Орден Гражданских заслуг Баварской короны, большой крест (Королевство Бавария, 1838)
 Табакерка с портретом короля Пруссии Фридриха Вильгельм III (Пруссия, 1838)
 Орден Святого Януария (Королевство обеих Сицилий, 1845)
 Королевский венгерский орден Святого Стефана, большой крест (Австрия, 1849)
 Орден Чёрного орла (Пруссия, 1851)
 Орден Святого Фердинанда, большой крест (Испания, 1857)
 Бриллиантовые знаки к Ордену Чёрного орла (Пруссия, 1857)
 Орден Белого сокола, большой крест (Великое герцогство Саксен-Веймар-Эйзенах, 1858)
 Орден Почётного легиона, большой крест (Франция, 1858)

Семья 
Был женат на Агафоклее Николаевне Бахметевой (1802—1888), дочери Николая Алексеевича Бахметева (1770—1836) от его брака с княжной Варварой Фёдоровной Несвицкой; сестре Алексея Бахметева. В июне 1833 года княгиня Горчакова была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (меньшого креста), 26 августа 1856 года была возведена в звание статс-дамы. После смерти мужа своим постоянным местом пребывания она избрала Женеву, летом ездила на курорты Германии, где встречалась со своими замужними дочерьми. Умерла от отека легких 5 ноября 1888 года в Женеве. Тело её было перевезено в Россию и похоронено в Донском монастыре в Москве. В браке имели детей:
 Николай (12.04.1823—15.08.1884), служил в министерстве иностранных дел, умер в Лондоне от паралича, похоронен там же.
 Варвара (1824—17.09.1901), жена В. Н. Панкратьева, умерла от болезни сердца во Флоренции, похоронена в Варшаве.
 Наталья (1827—1889), жена генерала А. Д. Столыпина, мать премьер-министра П. А. Столыпина.
 София (1835—1917), с 1866 года жена барона Е. Е. Стааля, посла в Великобритании.
 Ольга (1837—1926), с 1857 года жена барона Феликса Казимировича Мейендорфа, мать политика А. Ф. Мейендорфа.
 Анна (1838— ?)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Красовский И. Из воспоминаний о войне 1853—1856 годов. Дело на Чёрной речке 4 Августа 1855 года и князь Михаил Дмитриевич Горчаков // Русский архив, 1874. — Кн. 2. — Вып. 7. — Стб. 207—222.
 Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Сост. Г. А. Власьев. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906. Горчаков Михаил Дмитриевич. С. 471—472.

Михаил Дмитриевич
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Наместники царства Польского
Члены Государственного совета Российской империи
Сенаторы Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Крымской войны
Почётные любители Императорской Академии художеств
Похороненные на Братском кладбище (Севастополь)
Участники сражения на Чёрной речке